Candedo (Murça), een plaats in de Portugese gemeente Murça
 Candedo (Vinhais), een plaats in de Portugese gemeente Vinhais